Ruy Blas (1838), drame romantique français de Victor Hugo ;
 Ruy Blas (1839), ouverture allemande de Felix Mendelssohn ;
 Ruy Blas (1869), opéra italien de Filippo Marchetti ;
 Ruy Blas (1917), film muet anonyme français ;
 Ruy Blas (1948), film français de Pierre Billon ;
 Ruy Blas (2002), film français de Jacques Weber.